«Traición», «La traición» - o sus plurales «traiciones», «las traiciones» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 La traición (Betrayed) (1954), película dirigida por Gottfried Reinhardt.
 La traición (The Yards) (2000), película escrita y dirigida por James Gray.
 La traición (Indomable/Haywire) (2011), película dirigida por Steven Soderbergh.
 La traición (1984), telenovela mexicana de Televisa.
 La traición (2008), telenovela colombiana de Telemundo.
 Traición (2017), serie de televisión española.

Literatura 
 Traiciones (Jedi Apprentice: Deceptions) (2002), novela de Jude Watson.
 Traición (Uglies) (2005), novela de Scott Westerfeld.